Kotrč peut faire référence à :

Patronyme 
 Jan Kotrč (1862-1943), joueur d'échecs tchèque ;
  (1960-), handballeur tchèque ;
  (1988-), handballeur tchèque.

Patronyme tchèque